Цват липе на Балкану може да се односи на:

 Цват липе на Балкану (роман), роман Гордане Куић,
 Цват липе на Балкану (ТВ серија), ТВ серија снимљена по роману.